Пьетро I Кандиано (842—18 сентября 887) — 16-й венецианский дож (887 год).

Пьетро I был избран на пост соправителя дожа Джованни II Партечипацио в апреле 887 года. Его недолгое правление завершилось смертью в морском сражении в Адриатике, в которой венецианские корабли сошлись с кораблями славянских пиратов, носивших название неретване.

Сын Пьетро I, Пьетро II Кандиано, стал дожем в 932 году.

Примечания

Литература 
 Andrea da Mosto. I Dogi di Venezia. — Mailand, 1960.
 Kurt Heller. Venedig. — , 1999. — ISBN 3-205-99042-0.
 Claudio Rendina. I Dogi. Storia e segreti. — Roma, 1984. — ISBN 88-8289-656-0.
 Norwich, John Julius. A History of Venice. — : Alfred A. Knopf, 1982.

Пьетро I
Правители Европы IX века
Монархи, погибшие в бою